Ottenschlag je název vícero sídel:

 Ottenschlag im Mühlkreis – obec v Horních Rakousích v Rakousku
 Ottenschlag (Dolní Rakousy) – městys v Dolních Rakousích v Rakousku
 Ottenschlag (Zwettl) – část města Zwettl v Dolních Rakousích v Rakousku
 Ottenschlag (Sankt Georgen am Walde) – část městyse Sankt Georgen am Walde v Horních Rakousích v Rakousku
 Otinoves – obec v okresu Prostějov
 Dluhoště – německy Ottenschlag, část obce Benešov nad Černou v okresu Český Krumlov
 Otín (Jindřichův Hradec) – německy Ottenschlag, část okresního města Jindřichův Hradec
 Otov – obec v okresu Domažlice